Recto puede referirse a:
Recto, adjetivo sinónimo de derecho.

En anatomía:
 Recto, la parte inferior del intestino grueso.
 Recto también puede hacer referencia a varios músculos:
Recto anterior
Recto externo del ojo
Recto interno del ojo
Recto inferior del ojo
Recto superior del ojo
Recto mayor del abdomen

En geometría:
 Recto, ángulo de 90 grados.

En biografías:
 Claro M. Recto, político filipino.

En otros contextos:
 Recto, la parte frontal de un libro.